Wagnis steht für:

 Wagnis (Begriff)
 Wagnis (Pädagogik)
 Wagnis (Psychologie)
 Wagnis (Sport)
 Wagnis (Wirtschaft)

Siehe auch: